Redetzky ist der Familienname von:

 Hermann Redetzky (1901–1978), deutscher Hygieniker, Hochschullehrer und Politiker (SED)

Redetzky ist der Geburtsname von:

 Heike Henkel (* 1964), ehemalige deutsche Hochspringerin